Thabet ist der Familienname folgender Personen:

 Alaa Thabet, ägyptischer Journalist, Chefredakteur der Al-Ahram-Zeitung
 Edith Thabet (* 1947), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Fadia Najib Thabet (* 1985), jemenitische Beamtin und Menschenrechtsaktivistin